Toto je seznam přítoků Němenu. Další informace o této řece viz článek Němen a o její deltě viz článek Delta Němenu.

Přítoky Němenu

Levé přítoky Němenu

Levé přítoky Němenu v Bělorusku 
 V Bělorusku:

Levé přítoky Němenu v Litvě 
 V Litvě:

Levé přítoky Němenu v Kaliningradské oblasti 

 V Kaliningradské oblasti Ruska:

Dále začíná Delta Němenu. Další přítok zleva se již vlévá do ramene Matrosovka: Primorskij kanal

Pravé přítoky Němenu

Pravé přítoky Němenu v Bělorusku 
 V Bělorusku:

Pravé přítoky Němenu v Litvě 

Dále začíná Delta Němenu. Další přítoky zprava se již vlévají do ramen Rusnė a Atmata.

Pravé přítoky Rusnė 
 Přítoky Rusnė:

Pravé přítoky Atmaty 
 Pravé přítoky Atmaty:

Reference

Literatura 
 Lietuvos autokelių atlasas (Autoatlas Litvy) 1:200 000 : Jāņa Sēta Map publishers Ltd. : Rīga, Lotyšsko, 2008 - 222 stran

Externí odkazy 
 
 
Němen
Povodí Němenu
Němen - přítoky